Гродзиський повіт може посилатися на такі сторінки:
 Гродзиський повіт (Мазовецьке воєводство) — повіт у Мазовецькому воєводстві Польщі
 Гродзиський повіт (Великопольське воєводство) — повіт у Великопольському воєводстві Польщі